Борне́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 40 км на північ від Парижа, 80 км на південь від Ам'єна, 27 км на південь від Бове.

Історія 

1 січня 2016 року до Борнель приєднали колишні муніципалітети Ансервіль і Фоссез.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1361 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 3558,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Борнель на сайті французького Національного інституту географії
 Сайт мерії муніципалітету Борнель
 [ Розташування муніципалітету Борнель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза